Algaida är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Algaida ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Algaida är platt norrut, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Puig de Randa,  meter över havet,  km sydost om Algaida. Runt Algaida är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Llucmajor,  km söder om Algaida. Trakten runt Algaida består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Balearerna